Нилл () — английская фамилия. Известные носители:

 Нилл, Александр Сазерленд (1883—1973) — новатор в области образования, основатель школы Саммерхилл.
 Нилл, Сэм (род. 1947) — новозеландский актёр кино и телевидения.
 Нилл, Ноэль (1920—2016) — американская актриса.

См. также 
 Нил (значения)